ZUE – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Zuenoula (Costa d'Avorio)